Orbigny est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Orbigny (Indre-et-Loire), commune française du département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.
 Orbigny-au-Mont, commune française du département de la Haute-Marne en région Grand Est.

Patronyme 

 Famille d'Orbigny, dont :
 Charles Marie d'Orbigny (1770-1856), naturaliste, chirurgien de marine, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis ;
 Alcide Dessalines d'Orbigny (1802-1857), explorateur, malacologiste et paléontologue ;
 Charles Henry d'Orbigny (1806-1876), naturaliste, médecin, professeur.
 Alcide Charles Jean d'Orbigny (1835-1907), maire, conseiller général, fondateur de la compagnie D'Orbigny (cf. infra).

Autres 
 D'Orbigny (compagnie maritime), compagnie maritime d'armement fondée par Alcide Charles Jean d'Orbigny (cf. supra) en 1865 à La Rochelle.
 Musée d'Orbigny Bernon, musée d'art et d'histoire rochelais, situé à La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime en  région Poitou-Charentes.

Homonymie de patronyme